Сен-П'єрр-ле-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 145 км на південь від Орлеана, 50 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 142 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 306,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-П'єрр-ле-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єрр-ле-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-П'єрр-ле-Буа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-ле-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-П'єрр-ле-Буа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер